Issi saaneq (que significa "hueso frío" en groenlandés) es la única especie conocida del género extinto Issi  de dinosaurio sauropodomorfo plateosáurido, que vivió a finales del período Triásico, hace aproximadamnete 214 millones de años, durante el Noriense, en lo que es hoy Europa. Fue descrito en 2021 a partir de restos procedentes de la Formación Fleming Fjord del Triásico superior de Groenlandia. Los fósiles de Issi fueron asignados previamente a la especie Plateosaurus trossingensis, pero nuevos hallazgos permitieron una revaluación del material que mostró que poseía características que se cree que son exclusivas de sauropodomorfos brasileños como Unaysaurus y Macrocollum. Esto finalmente llevó a la designación de Issi como un género distinto. Issi es el primer dinosaurio no aviar descrito en Groenlandia.

Descripción
El cráneo del holotipo de Issi tiene una longitud conservada de 243,7 milímetros. Los autores que describieron en 2021 indicaron algunos rasgos distintivos. Cuatro de ellos son autapomorfias , caracteres derivados únicos. La base del cuerpo principal del premaxilar está perforada por un pequeño foramen. El hueso escamoso tiene una rama posterior que es larga horizontalmente. El hueso cuadrado es bastante alto en relación con la altura del hocico. El hueso articular tiene un proceso bien desarrollado en la parte posterior superior, con un perfil rectangular en la vista lateral.

Además, existe una combinación única de seis rasgos en sí mismos que no son únicos. La depresión alrededor de la fosa nasal ósea está poco desarrollada. El agujero debajo de la fosa nasal es pequeño. El borde frontal de la fosa nasal se coloca frente al punto medio horizontal de la premaxila. La longitud horizontal de la fenestra antorbitaria es menor que la longitud de la cuenca del ojo. La depresión alrededor de la fenestra antorbitaria termina frente a la rama descendente del hueso lagrimal. El ectopterigoideo, la rama que conecta con el hueso yugal, está fuertemente curvada.

Descubrimiento e investigación
El 27 de julio de 1991, en la costa este de Groenlandia, en Jameson La , en el sitio de Iron Cake en la ladera norte del MacKnight Bjerg cerca del Flemingfjord,  se descubrió un cráneo de un sauropodomorfo basal por William W. Amaral, William R. Downs, Stephen M. Gatesy, Neil H. Shubin y Niels Bonde, miembros de un equipo de la Universidad de Harvard encabezado por Farish Jenkins. En 1994, el hallazgo se informó en la literatura científica y se refirió a Plateosaurus engelhardti. En 2018, se puso en duda la exactitud de esta asignación. En 1995, se descubrió el cráneo de un animal juvenil más pequeño. En 2012, se excavaron tres esqueletos adicionales. Después de una tomografía computarizada de Marco Marzola, Filippo Rotatori y Alexandra Fernandes de los dos primeros hallazgos, seguidos de una deformación digital, se concluyó en una tesis de maestría de Victor Beccari que representaban un taxón nuevo para la ciencia.

En 2021, la especie tipo Issi saaneq fue nombrada y descrita por Victor Beccari Dieguez Campo, Octávio Mateus , Oliver Wings, Jesper Milàn y Lars Bjørn Clemmensen. El nombre genérico significa "frío" en Kalaallisut y el nombre específico "hueso", una referencia al hecho de que era el sauropodomorfo basal más septentrional jamás descubierto. El holotipo, NHMD 164741 , se encontró en una capa de la Formación Malmros Klint que data del Noriense medio. Consiste en un cráneo relativamente completo con mandíbulas y dientes inferiores. Es el ejemplar encontrado en 1994. Carece principalmente de partes del lado derecho y de la parte trasera del lado inferior derecho. El cráneo está parcialmente articulado. Representa un individuo juvenil o subadulto en una etapa posterior.

El paratipo es el espécimen NHMD 164758, encontrado en 1995 en la misma capa. Consiste en un cráneo con mandíbulas inferiores, más completo que el holotipo. Solo le falta la esquina trasera derecha del techo del cráneo. Representa un juvenil de etapa media, aproximadamente un tercio más corto que el holotipo. Ambos tipos forman parte de la colección del Museo de Historia Natural de Dinamarca. Los tres esqueletos descubiertos en 2012, los especímenes NHMD 164734, GM.V 2013‐683 y NHMD 164775, en 2021 no estaban formalmente referidos ni descritos. El último esqueleto aún no estaba completamente preparado. Esto limitó la descripción a la cabeza.

Clasificación 
El holotipo y los especímenes referidos, NHMD 164758 y NHMD 164751, fueron asignados originalmente a la especie Plateosaurus trossingensis. Sin embargo, en 2021 fueron reinterpretados como su propio género, pero aún estrechamente relacionados con Plateosaurus.

Filogenia
El cladograma de los descriptores se muestra a continuación.

Referencias

Enlaces externos 

Sauropodomorpha
Dinosaurios del Triásico
Dinosaurios de América del Norte